Kiss Me Again est un film de 1925, réalisé par Ernst Lubitsch ;
 Kiss Me Again est un film de 1931, réalisé par William A. Seiter ;
 Kiss Me Again est un film de 2006, réalisé par William Tyler Smith.